Plaats in Indonesië
 Kaliuntu (Buleleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Kaliuntu (Jenu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java